Cumingia (bivalve) (Cumingia G. B. Sowerby I, 1833), un genre de mollusques
 Cumingia Augustin, un groupe d'espèces dans le genre de cactus Rebutia

Homonymie de taxons en biologie